Bajanhongor (provincie), een van de 21 ajmguud (bestuurlijke regio's) van Mongolië;
Bajanhongor (stad), de hoofdstad van deze ajmag.